USS Tarawa — кораблі ВМС США.

 USS Tarawa (CV-40) — ударний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Ессекс». На службі з 1945 по 1967 роки.
 USS Tarawa (LHA-1) — універсальний десантний корабель США однойменного типу. На службі протягом 1976-2009 років. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни